Хотяново — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Хотяново — деревня в Чашникском районе Витебской области.

Россия 
 Хотяново — село в Сердобском районе Пензенской области.